Peter Brooke ist der Name folgender Personen:

* Peter Brooke (Politiker) († 1685), englischer Politiker
 Peter Brooke (Bankier), US-amerikanischer Investmentbanker 
 Peter Brooke, Baron Brooke of Sutton Mandeville (* 1934), britischer Politiker
 Peter Brooke (Maler) (* 1961), US-amerikanischer Maler